

Astronomia 
 136743 Echigo – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Echigo – provincia storica del Giappone nell'Honshū centrosettentrionale

Persone 
 Kazuo Echigo – ex calciatore giapponese, centrocampista
 Sergio Echigo – giornalista, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano naturalizzato giapponese

Altro 
 Linea Echigo – linea ferroviaria giapponese a carattere regionale